BSQ peut faire référence à :
 brigade de soutien de quartier, un type d'unité de terrain de la Police nationale française ;
 .